«Интегра́л» () — белорусский производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов; основано в 1962 году. Расположено в Минске, Республика Беларусь. Наиболее известно как производитель наручных электронных часов «Электроника 5».

Вместе с зеленоградскими предприятиями «Микрон» и «Ангстрем» (входившими в НПО «Научный центр») являлось основным производителем интегральных схем в СССР. С распадом СССР не прекратило своей деятельности и сумело сохранить производственную базу и кадры.

В 2007—2010 годах предприятие выпускало жидкокристаллические мониторы под торговой маркой Integral. Продвижение марки для данного вида продукции было приостановлено после того, как обнаружилось, что в нескольких партиях за мониторы Integral выдавались мониторы Acer и Philips.

Структура 

Микроэлектроника
 НТЦ «Белмикросистемы»
 УП «Завод полупроводниковых приборов»
 УП «Завод Транзистор»
 УП «Завод Цветотрон» (Брест)
Электроника
 РУП «СКБ Немига»
 РУП «Завод Электроника»
 РУНИП «Специальное конструкторское бюро Запад»
 УП «Завод Камертон»
 ОАО «Электромодуль»
 ДРУП «Интегралтехнис»
 ГП «Интеграл-КАРТ»
 РУП «Витебское ПКБ АСУ»
 УП «Статинфотех»

Производственные мощности и техпроцессы 
По состоянию на 2012 год:
 200 мм пластины: 1 тысяча пластин в месяц по топологическим нормам 0,35 мкм
 150 мм пластины: 10 тысяч пластин в месяц по топологическим нормам 0,35 мкм;
 150 мм пластины: 29,5 тысяч пластин в месяц по топологическим нормам 1,5 мкм;
 100 мм пластины: 15 тысяч пластин в месяц по топологическим нормам до 2 мкм

Санкции 
За поддержку и содействие вторжению России на Украину против Интеграла введены санкции со стороны США, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии и Украины.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компании Белоруссии
Производители электроники
Производители часов
Санкции США против Белоруссии
Санкции Великобритании против Белоруссии
Санкции Канады против Белоруссии
Санкции Японии против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Санкции Украины против Белоруссии
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину